Wyniki Grand Prix Niemiec 2007, jedenastej (ostatniej) eliminacji mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2007.

Zawody o Grand Prix Niemiec rozgrywane były po raz szósty; na Veltins-Arena po raz pierwszy.

To jubileuszowe, setne zawody z cyklu Grand Prix (rozgrywanego od 1995). Zwycięzca rundy (Andreas Jonsson) otrzymał nagrodę 100000 $.

Lista startowa 
Stawkę piętnastu stałych uczestników uzupełni jeden zawodnik z dziką kartą (Christian Hefenbrock) oraz dwóch tzw. rezerwy toru (Martin Smolinski i Tobias Kroner) Lista stałych uczestników (z numerami):

 (7) Matej Žagar (Słowenia)
 (16) Christian Hefenbrock (Niemcy)
 (15) Chris Harris (Wielka Brytania)
 (8) Tomasz Gollob (Polska)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (6) Hans Andersen (Dania)
 (3) Nicki Pedersen (Dania)
 (1) Jason Crump (Australia)
 (4) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (10) Antonio Lindbäck (Szwecja) → (19) Peter Karlsson (Szwecja)
 (13) Wiesław Jaguś (Polska)
 (12) Bjarne Pedersen (Dania)
 (9) Jarosław Hampel (Polska) →(20) Kai Laukkanen (Finlandia)
 (2) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (14) Rune Holta (Polska)
 (11) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (17) Martin Smolinski (Niemcy)
 (18) Tobias Kroner (Niemcy)

Wyniki 
W żółtym plastronie wystąpi lider klasyfikacji przejściowej po Grand Prix Słowenii.

Bieg po biegu 
 Hefenbrock, Zagar, Gollob, Harris (u)
 Andersen, Crump, N. Pedersen, Adams
 Jonsson, Karlsson, Jaguś, B. Pedersen
 Hanckock, Nicholls, Holta, Laukkanen
 Adams, Zagar, Jonsson, Laukkanen
 Hancock, Andersen, Karlsson, Hefenbrock
 Jaguś, Holta, N. Pedersen, Harris
 B. Pedersen, Crump, Nicholls, Gollob
 Andersen, Nicholls, Zagar, Jaguś
 Holta, B. Pedersen, Adams, Hefenbrock
 Jonsson, Harris, Crump, Hancock
 Gollob, Karlsson, N. Pedersen, Laukkanen
 N. Pedersen, B. Pedersen, Hancock, Zagar
 Crump, Jaguś, Hefenbrock, Laukkanen
 Karlsson, Nicholls, Adams, Harris
 Jonsson, Gollob, Holta, Andersen
 Crump, Holta, Zagar, Karlsson
 N. Pedersen, Jonsson, Nicholls, Hefenbrock
 B. Pedersen, Harris, Andersen, Laukkanen
 Adams, Hancock, Gollob, Jaguś
 Półfinały:
 Hancock, Jonsson, Holta, N. Pedersen (d)
 Adams, Crump, B. Pedersen, Andersen (w)
 Finał:
 Jonsson (6), Hancock (4), Crump (2), Adams (0)
 Dodatkowy bieg o miejsca 7-9 w klasyfikacji generalnej:
 Holta, Nicholls, Harris (u)

Klasyfikacja końcowa sezonu 2007

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2007

Linki zewnętrzne 
 

Niemcy
2007
2007 w Niemczech